Slobo – ipocorisico del nome proprio di persona maschile Slobodan
Slobo – clone del personaggio di Lobo nei fumetti DC Comics